Brucciano ima više značenja:
 Brucciano, Lucca
 Brucciano, Siena